Цю́па:
 Цюпа — одне з означень слова в'язниця.Цюпаня-вязень
 українське прізвище.

 Цюпа Іван Антонович (1911-2004) — український письменник.
 Цюпа Іван Іванович (нар. 1993) — український футболіст.
 Цюпа Наталія Петрівна (1946) — українська співачка (контральто), народна артистка України (1995).
 Цюпа Оксана Ігорівна (1967) — українська художниця.
 Цюпа Юрій Іванович (1942) — український письменник, журналіст.

Українські прізвища